Systématisation peut faire référence à :

La systématisation, l'action de systématiser, de rendre systématique,
En médecine, la systématisation est une organisation anatomique en segments constituant un ensemble cohérent selon un ordre déterminé,
Systématisation (plexus brachial).